Chalfin ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Chalfin (1778–1829), tatarisch-russischer Tatarischphilologe und Hochschullehrer
 Leonti Leontjewitsch Chalfin (1902–1977), sowjetischer Geologe und Hochschullehrer
 Paul Chalfin (1874–1959), US-amerikanischer Innenarchitekt